Grafton (Dakota del Nord)
 Grafton (Illinois)
 Grafton (Iowa)
 Grafton (Massachusetts)
 Grafton (Nebraska)
 Grafton (Nova Hampshire)
 Grafton (Ohio)
 Grafton (Vermont)
 Grafton (Virgínia de l'Oest)
 Grafton (Wisconsin)
 Grafton (Austràlia)